Алези́ () — французская фамилия итальянского происхождения.
 Алези, Джулиано (род. 1999) — французский автогонщик.
 Алези, Жан (род. 1964) — французский автогонщик, пилот Формулы-1, отец Джулиано Алези.